CESAP oder CeSAP steht für:
 Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto, portugiesische Kunsthochschule in Porto
 Centro Studio Abusi Psicologici, italienisches Institut für Psychologie

Siehe auch:
 CESAB

Abkürzung